Označení Masarykův dub bývá používáno pro následující památné stromy:

 Svatováclavský dub – ke kterému prezident Masaryk vyjížděl na koni (Stochov, okres Kladno)
 Dohodový dub – pod nímž se prezident Masaryk scházel s významnými osobnostmi (Lány, okres Kladno)